John O'Shea je ime več znanih oseb:

 John O'Shea (nogometaš) - irski nogometaš
 John O'Shea (režiser) - novozelandski filmski režiser